Ziemiany ist ein polnischer Ortsname:
 Ziemiany (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ziemianen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Ziemiany (Siemiątkowo), Ort im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien